Rugabano kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rugabano (periodiskt vattendrag), Ruyigi, 
 Rugabano (vattendrag i Burundi, Gitega), 

Robotskapade Burundiförgreningar